Títol portat simultàniament per:
 Guillem de Clarmont, vescomte de Clarmont o Alvèrnia, autoproclamat comte d'Alvèrnia com Guillem V.
 Guillem Braç de Ferro, IV duc d'Aquitània, nominal V comte d'Alvèrnia i II comte de Poitiers (963-994).